

Muzyka 
 Worlds Apart – brytyjski zespół muzyczny
 Worlds Apart – album zespołu Saga z 1981 roku
 Worlds Apart – album zespołu Subhumans z 1985 roku
 Worlds Apart – album zespołu ...And You Will Know Us by the Trail of Dead z 2005 roku
 Worlds Apart – minialbum Seven Lionsa z 2014 roku
 Worlds Apart – album Russella Allena i Anette Olzon z 2020 roku 
 „Worlds Apart” – utwór zespołu Cock Robin pochodzący z wydanego w 1990 roku albumu First Love Last Rites
 „Worlds Apart” – utwór Bruce’a Springsteena pochodzący z wydanego w 2002 roku albumu The Rising
 „Worlds Apart” – utwór zespołu ...And You Will Know Us by the Trail of Dead pochodzący z wydanego w 2005 roku albumu o tym samym tytule
 „Worlds Apart” – utwór zespołu Silverstein pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu Arrivals & Departures
 „Worlds Apart” – utwór Russella Allena i Anette Olzon pochodzący z wydanego w 2020 roku albumu o tym samym tytule

Kinematografia i telewizja 
 Worlds Apart – anglojęzyczny tytuł duńskiego dramatu obyczajowego z 2008 roku (w Polsce znanego pod tytułem Dwa światy)
 Worlds Apart – amerykański animowany film krótkometrażowy z 2011 roku
 Survivor: Worlds Apart – tytuł 30. serii amerykańskiego reality show Survivor

Literatura 
 Worlds Apart – powieść Joego Haldemana z 1983 roku
 Worlds Apart: A Dialogue of the 1960s – publikacja Owena Barfielda z 1963 roku

Przypisy